Чемпионат Нидерландов по футболу 2012/2013 — является 57-м сезоном в Эредивизи — высшем дивизионе Нидерландов по футболу. В турнире принимают участие 18 команд.

Сроки проведения и формат соревнования 
Турнир начался 10 августа 2012 года и закончится 26 мая 2013 года. Зимний перерыв — с 24 декабря 2012 года по 17 января 2013 года.

В чемпионате принимает участие 18 команд, которые сыграют между собой в два круга (каждая команда проводит по два матча с каждой из остальных команд — один матч на своем поле и один в гостях). Таким образом, в турнире будет сыграно 34 туров.

Чемпион и серебряный призёр представят Нидерланды в Лиге чемпионов 2013/14. Команды, занявшие 3-е и 4-е места примут участие в Лиге Европы 2012/2013. Команды, занявшие 5—8 места, сыграют между собой в квалификационном турнире за право играть в Лиге Европы 2012/2013.

Команда, занявшая последнее место, напрямую выбывает в Эрсте дивизи. Команды, которые займут 16-е и 17-е места, сыграют в матчах плей-офф за право остаться в Эредивизи на следующий сезон.

Команды-участницы

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица

Плей-офф

За место в Лиге Европы

Полуфиналы 

|}

Финал 

|}

Переходный турнир

Первый раунд 

|}

Второй раунд 

|}

Третий раунд 

|}

2012/2013
Нидерланды
Спорт в Нидерландах в 2012 году
Спорт в Нидерландах в 2013 году
Футбол в Европе в 2012 году
Футбол в Европе в 2013 году